Помпилиу Сорин Стойка (; 10 сентября 1976, Бузэу, Румыния) — румынский футболист, левый защитник, экс-игрок сборной Румынии.

Биография 
Выступал за клубы «Глория» (Бузэу), «Астра» (Плоешти), «Стяуа» (Бухарест). В высшей лиге чемпионата Румынии сыграл 162 матча, забил 6 голов.

С середины 2004 года играл за «Москву», русский язык Помпилиу учил ещё в школе. В июле 2008 года перешёл в «Томь», где был выставлен на трансфер по окончании сезона. В марте 2009 перешёл в «Алки» (Ларнака). Выступал за румынский «Петролул» из города Плоешти, где и закончил карьеру.

2 февраля 2000 года дебютировал в составе национальной сборной Румынии. Всего сыграл 8 матчей за сборную в 2000 и 2005—2006 годах, забил 1 гол (в 2000 году в ворота сборной Кипра).

Личная жизнь 
Сын Янис (р. 2002) — также стал профессиональным футболистом.

Достижения 
 Финалист Кубка России: 2006/07

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Глория» Бузэу
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Алки»
Игроки ФК «Петролул»